Käringören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käringören, Iniö, Åboland, 
 Käringören, Houtskär, Åboland, 
 Käringören, Nagu, Åboland, 
 Käringören, Borgå, Nyland, 
 Käringören, Lovisa, Nyland,

Se även
Käringön
Käringen

Robotskapade Finlandförgreningar